Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg (en alemán, Luise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 11 de agosto de 1763-Meiningen, 30 de abril de 1837) fue una noble alemana. Fue duquesa y, desde 1803 a 1821, regente de Sajonia-Meiningen.

Familia 

Luisa Leonor fue una hija del príncipe Cristián Alberto de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la princesa Carolina de Stolberg-Gedern (1732-1796).

Matrimonio y descendencia 
El 27 de noviembre de 1782, en Langenburg, contrajo matrimonio con el duque Jorge I de Sajonia-Meiningen. Tuvieron cuatro hijos:

 Adelaida (18 de agosto de 1792-2 de diciembre de 1849), con quien Luisa tuvo una relación muy cercana. Se desposó (1818) con el rey Guillermo IV del Reino Unido y fue necesario instituir impuestos especiales en el ducado para recaudar fondos para la enorme dote.
 Ida (25 de junio de 1794-4 de abril de 1852), se desposó con el príncipe Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach.
 Niña nacida muerta (16 de octubre de 1796).
 Bernardo II (17 de diciembre de 1800-3 de diciembre de 1882), sucedió a su padre como duque de Sajonia-Meiningen. Desposó a la princesa María Federica de Hesse-Kassel (1804-1888).

Regencia 
Cuando su marido murió el 27 de diciembre de 1803, tomó el control del ducado como regente en nombre de su hijo, Bernardo II. Gobernó con energía, coraje, y con buen sentido durante las guerras napoleónicas, que en las siguientes décadas devastarían los estados sajones. Durante su transcurso el ducado fue obligado a unirse a la Confederación del Rin, a la que proporcionó contingentes de tropas; más adelante el ducado fue golpeado por el hambre, que Luisa trató de mermar con la importación de trigo. A pesar del hecho que primero el ejército francés y más tarde el ejército ruso marcharon de ida y vuelta sobre el ducado, Luisa rehusó huir; permaneció junto a su hijo y sus dos hijas en el interior de su castillo. Utilizó todas las estrategias para conservar la autonomía de su regencia, de tal modo que cuando se unió a los Aliados en 1813, pudo salvar al ducado en favor de su hijo. Este se convirtió en duque reinante de Meiningen ocho años después. Mediante ajustes en la administración del ducado, se aseguró de que el estado fuera mejor gestionado y en 1821 inauguró el Gymnasium Bernhardinum en Meiningen (que ya había sido empezado por su marido).

Sus hijos obtuvieron una cuidadosa educación, con un grand tour a Italia con su tutor, Johann Heinrich Pestalozzi. Después de la mayoría de edad de su hijo, Luisa realizó varios viajes al extranjero, incluyendo uno a Inglaterra para visitar a su hija, Adelaida.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
  L. Hertel, Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde, Hildburghausen 1903
 

Regentes de Alemania
Casa de Sajonia-Meiningen
Duquesas
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Nacidos en Langenburg